Con il nome di Aragona si identificano:

Geografia 

 Aragona, regione a nord-est della Spagna (capitale Saragozza).
 Aragona, comune italiano in provincia di Agrigento.

Altro 
 Casa d'Aragona – dinastia reale europea
 Corona d'Aragona – nome dato all'insieme dei regni e territori soggetti alla giurisdizione dei re di Aragona dal 1134 al 1714. Nata dall'unione dinastica tra il Regno d'Aragona e la Contea di Barcellona
 Aragona (famiglia) – famiglia nobile siciliana

Fiume 
 Aragón (fiume), fiume spagnolo che ha dato il suo nome alla regione omonima.